Račna je lahko:
 Mala Račna, naselje v Sloveniji.
 Velika Račna, naselje v Sloveniji.
 Račna, potok, pritok Krke
 Račna, orodje.